Paweł Golański (Łódź, 12 de outubro de 1982) é um futebolista profissional polaco, lateral-destro, milita no Korona Kielce.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em 90minut.pl

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do ŁKS Łódź
Futebolistas do Korona Spółka Akcyjna
Futebolistas do FC Steaua București